Натуральне число 766
 766 рік до нашої ери
 766 рік нашої ери